Süskind, Süsskind oder Süßkind ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Süßkind-Schwendi (1903–1973), deutscher Ministerialbeamter
 Eduard Süskind (1807–1874), deutscher Pfarrer, Landwirt und Politiker
 Friedrich Gottlieb Süskind (1767–1829), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Süßkind (1895–1937), kommunistischer Politiker und Journalist
 Hermann Süskind (1812–1872), württembergischer Oberamtmann
 Hermann Süskind (1879–1914) (BBKL)
 Johann Gottlieb von Süßkind (1767–1849), Bankier in Augsburg und reichster Mann Schwabens seit dem Dreißigjährigen Krieg, Stammvater der Freiherren von Süßkind
 Joseph Ben Issachar Süßkind Oppenheimer (kurz Joseph Süß Oppenheimer) (1698–1738), Finanzberater des Herzogs Karl Alexander von Württemberg
 Lala Süsskind (* 1946), deutsche Soziologin und Publizistin
 Leonard Susskind (* 1940), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Martin E. Süskind (1944–2009), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Patrick Süskind (* 1949), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Richard von Süßkind-Schwendi (1854–1946), preußischer General der Infanterie, Herr auf Bächingen und Ehrenkommendator des Johanniterordens
 Samuel Süßkind (1811–1894) (BBKL)
 Süßkind von Trimberg, deutscher Spruchdichter des 13. Jahrhunderts
 Walter Süskind (1906–1945), deutsches NS-Opfer
 Wilhelm Emanuel Süskind (1901–1970), deutscher Autor, Übersetzer, Herausgeber und Journalist

Siehe auch:
 Siskind
 Süssekind